

Persone
Cesare Bertea (1823-1886) – politico italiano
Cesare Bertea (1866-1941) – ingegnere italiano
Giuliana Bertea (1921-2011) – cestista italiana
Roberto Bertea (1919) – attore, sceneggiatore e doppiatore italiano

Località
Bertea – città della Romania facente parte del Distretto di Prahova